Oxylos ist in der griechischen Mythologie:

 Oxylos (Sohn des Ares) und der Protogeneia
 Oxylos (Sohn des Haimon), König von Elis und Helfer der Herakleiden
 Oxylos (Sohn des Oreios), Vater der Hamadryaden